Commissione d'inchiesta – organo collegiale che cura un procedimento investigativo
 Commissione parlamentare d'inchiesta – inchiesta effettuata dal parlamento tramite una commissione speciale